Birgit Hollmann (1973-), coureuse cycliste allemande.
 Friedrich Hollmann (1842-1913), militaire et ministre prussien.
 Hans Hollmann (1899–1960), spécialiste allemand de l'électronique et plus particulièrement du radar.
  (1933-2022), réalisateur et acteur austro-suisse.
 Lucie Hollmann (1993-), actrice allemande.
 Otakar Hollmann (1894-1967), pianiste et compositeur tchèque né autrichien.
 Reiner Hollmann (1949-), joueur et entraîneur de football allemand.

Voir aussi 
 Joseph Hollman (1852-1926), un violoncelliste et compositeur néerlandais.
 

Patronyme anglais